Акчулаков:
 Акчулаков, Болат Уралович (род. 1971) — казахстанский государственный деятель, министр энергетики Республики Казахстан с 11 января 2022 года. Сын У. А. Акчулакова.
 Акчулаков, Урал Акчулакович (1936—2023) — советский и казахстанский ученый в нефтегазовой отрасли, исследователь недр, один из основоположников казахстанской геологоразведки.